Valentine Catzéflis, née en 1987, est une comédienne française.

Biographie 
Valentine Catzéflis a fait des études universitaires de philosophie avant de se former au métier d'acteur au Studio de Formation Théâtrale dirigé par Florian Sitbon puis au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris auprès de Jean-Damien Barbin, Yvo Mentens, Caroline Marcadé, Xavier Gallais et Sandy Ouvrier.

Pour son premier rôle au cinéma dans le film de Frédéric Berthe, Nos 18 ans, elle incarne Clémence, fille de Michel Blanc et inconnue dont tombe amoureux le héros du film, Lucas, interprété par Théo Frilet.

L'année suivante, elle joue dans un court métrage de Julien Sicard, intitulé Le Scooter à deux vitesses et diffusé à plusieurs reprises sur France 2 dans le cadre de l'émission Histoires courtes.

En 2010, elle obtient le rôle-titre du téléfilm Éléonore l'intrépide, diffusé fin 2012 sur France 3.

Au théâtre, elle travaille notamment avec Declan Donnellan, Bernard Sobel, Florian Sitbon et Jean-Louis Jacopin. En 2021, elle crée avec Nacima Bekhtaoui et Justine Bachelet la compagie BBB qui présente en juillet de la même année la première édition du festival Nuits d'été à Juillenay mêlant théâtre, cinéma et musique.

Théâtre 
 2007 : La Nuit de Valognes, d’Éric-Emmanuel Schmitt, mise en scène d'Alexandra Catzéflis, au Théâtre de l'Épouvantail (Paris)
 2009 : Histoires de famille, de Biljana Srbljanović, mise en scène de Thibault de Montalembert, au Ciné 13 Théâtre 
 2010 : Ma Solange, comment t'écrire mon désastre, de Noëlle Renaude, mise en scène de Jean-Louis Jacopin, au Théâtre du Lavoir Moderne Parisien
 2010 : J'entends quelqu'un qui se moque, mise en scène de Joachim Salinger, Gare au Théâtre (Vitry-sur-Seine)
 2012 : Politique, mise en scène de Florian Sitbon, Théâtre du Lavoir Moderne Parisien
 2012 : Une rose lui battait dans la poitrine, mise en scène de Jean-Louis Jacopin, Théâtre du Lavoir Moderne Parisien
 2016 : Le Duc de Gothland, de Christian Dietrich Grabbe, mise en scène de Bernard Sobel en collaboration avec Michèle Raoul-Davis, au Théâtre de l’Épée de Bois, Cartoucherie de Vincennes
 2017 : Et moi, qu'est-ce que j'aurais fait en 42 ?, de Samantha Markowic, au Ciné 13 Théâtre (Paris)
 2017 : Politique, Documentaire Théâtral, EP.2012, de Florian Sitbon, au Ciné 13 Théâtre
 2017 : Romeo et Juliette, de William Shakespeare, mise en scène de Nacima Bekhtaoui, festival Ortu d'Arte,
 2018 : Périclès, de William Shakespeare, mise en scène de Declan Donnellan, au Théâtre des Gémeaux (Sceaux) et en tournée européenne
 2020 : Le Secret d'Amalia, extrait de Le Château de Franz Kafka, mise en scène de Bernard Sobel, au théâtre 100ecs (Paris)
 2020 : Goyave, d'Harrison Arevalo, au festival Ortu d'Arte (Corse)
 2021 : Il fera chaud dans vos tombes, de Clara Lama-Schmit
 2021 : Traviata, de Jean-François Sivadier, adaptation et mise en scène de Valentine Catzéflis, au Toujours Festival de Menthon-Saint-Bernard
 2022 : La Mort d'Empédocle, de Friedrich Hölderlin, et reprise de Le Secret d'Amalia de Franz Kafka, mise en scène de Bernard Sobel, au théâtre 100ecs (Paris)

Filmographie 

 2007 : Nos 18 ans de Frédéric Berthe
 2007 : Le Scooter à deux vitesses de Julien Sicard (court-métrage)
 2008 : X femmes (série d'anthologie), segment Enculées de Laetitia Masson
 2010 : Des intégrations ordinaires, de Julien Sicard (téléfilm)
 2010 : Pierre de Lune, de Orsa Cousin, (court-métrage)
 2011 : Main dans la main, de Valérie Donzelli
 2011 : La guerre est déclarée, de Valérie Donzelli
 2011 : Simple, de Ivan Calbérac (téléfilm)
 2011 : Nocturnes, de Bérenger Thouin (court-métrage)
 2012 : La Mémoire de l’automate, de Bérenger Thouin et Johann Dulat (court-métrage) - École nationale supérieure Louis-Lumière
 2012 : Éléonore l'intrépide, d'Ivan Calbérac (téléfilm)
 2013 : Ordalie, de Marya Yaborskaya (court-métrage) 
 2013 : ZZZ, de M.E. Chouraqui (court-métrage) 
 2015 : Indésirables, de Philippe Barassat
 2017 : Mes provinciales, de Jean-Paul Civeyrac
 2017 : Voir le jour, de François Le Gouic (court-métrage)
 2018 : Lebowitz contre Lebowitz, de Christophe Barraud (téléfilm)
 2019 : Le cœur net, de Elliot Beccari (court-métrage)
 2019 : Chute libre, de Aurélien Grelier Beker et Gabriel Washer (court-métrage)
 2019 : Les Grandes Découvertes, de Bérenger Thouin (court-métrage)
 2019 : La Place du mort, de Victor Boyer (court-métrage)
 2021 : Ils sont vivants, de Jérémie Elkaïm

Mise en scène 

 2017 : Sony, spectacle autour de l’œuvre de Sony Labou Tansi, à Gare au Théâtre (Vitry-sur-Seine)
 2019 : Traviata, adapté de Italienne avec orchestre de Jean-François Sivadier, adaptation et mise en scène de Valentine Catzeflis, créé au festival Ortu d'Arte (Corse) et repris en 2021 au festival Nuits d'été à Juillenay (Côte-d'Or) et au Toujours Festival de Menthon-Saint-Bernard (Haute-Savoie).

Notes et références

Liens externes 

Actrice française de cinéma
Actrice française de télévision
Actrice française de théâtre
Élève du Conservatoire national supérieur d'art dramatique
Naissance en 1987